Верши́на () — село,
Вершинский сельский совет,
Бильмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322782001. Население по переписи 2001 года составляло 587 человек.

Является административным центром Вершинского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Очеретоватое.

Географическое положение 
Село Вершина находится на левом склоне балки Кобыльная, по дну которой протекает пересыхающая река Кобыляна,
на противоположном берегу находится село Пробуждение.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1867 год — дата основания как село Новокаменка.
 В 1953 году переименовано в село Вершина Первая.
 В 1971 году переименовано в село Вершина.

Экономика 
 «Вершина», КСП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
В селе родились:
 Марк Семёнович Стоянов (1906—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Яков Степанович Задорожный (1912—1945) — Герой Советского Союза.

Примечания